Израильско-мальдивские отношения — международные отношения между Израилем и Мальдивами. Дипломатические отношения между двумя странами существовали в период с 1965 по 1974 год. В 2012—2017 гг. страны сотрудничали в различных сферах без установления полноценных дипломатических отношений. В настоящее время официальных дипломатических отношений между двумя странами нет.

История 
Будучи сильными сторонниками образования палестинского государства, Мальдивы, тем не менее, не поддерживали ранние призывы исключить Израиль из ООН.

Мальдивы установили дипломатические отношения с Израилем в 1965 году, однако разорвали их в 1974.

В 2005 году Мальдивы выступили ко-спонсором резолюции США об увековечивании событий Холокоста. В 2007 году они также поддержали продвигаемую США резолюцию об осуждении отрицания Холокоста. В ответ на подписание Соглашений в Осло, Мальдивы ослабили запреты на связи частного сектора с Израилем.

С 1978 года по 2008 между двумя странами не было официальных отношений. В 2008 году новый президент Мальдив Мохамед Нашид объявил, что хотел бы установить дипломатические отношения с Израилем во время произнесения речи на Генеральной Ассамблее ООН. Это решение было принято в Мальдивах с некоторой оппозицией. 25 сентября 2009 года Мальдивы восстановили дип. отношения с Израилем, через 15 лет после их заморозки.

В мае 2011 года глава мальдивского МИДа Ахмед Насим () стал первым в истории высокопоставленным мальдивским чиновником, который посетил Израиль. Возобновлённые связи между двумя странами, однако, тогда так и не переросли в полноценные дипломатические отношения.

Во время военной операции Израиля «Нерушимая скала» (2014) в Газе, во время которой погибло более 500 палестинцев, 22 июля Мальдивы заявили, что будут бойкотировать израильские товары и заморозили двусторонние соглашения в сфере здравоохранения, культуры, образования и туризма до тех пор, пока Израиль не прекратит операцию в секторе.

В июле 2018 года мальдивский президент Абдула Ямин прекратил все соглашения о сотрудничестве с Израилем.

В январе 2022 года портал «Middle East Monitor» со ссылкой на «The Times of Israel» сообщил, что Мальдивы и Коморские острова могут стать следующими странами (после подписания т. н. «Авраамовых соглашений»), с которыми Израиль установит дипломатические отношения.

Примечания 

Израиль
Мальдивы